Los tres chiflados (película) puede referirse a:

 Los tres chiflados (película de 2000).
 Los tres chiflados (película de 2012).

Los Tres Chiflados